HCL kan syfta på:

 HCl – en gas, se väteklorid 
 HCl (aq) – beteckning på vätekloridlösning, se saltsyra
 HCI – en form av kronisk lymfatisk leukemi, se hårcellsleukemi